

Persone
 Donald Knuth – informatico statunitense
 Gustav Knuth – attore tedesco

Altro
 21656 Knuth – asteroide
 Premio Knuth – premio per l'informatica

Pagine correlate
Knut (disambigua)